Крушевац може бити:

 Крушевац, градско насеље града Крушевца, Расински округ, Република Србија
 Град Крушевац, средиште Расинског управног округа, Република Србија
 Крушевац (Обилић), насеље у општини Обилић, КиМ, Република Србија
 Крушевац (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија
 Крушевац (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија
 Немања Крушевац, фудбалер

Види још 
 Крушка
 Крушево (вишезначна одредница)